car – władca
 Car – film
 dąb Car w Puszczy Białowieskiej
 Stanisław Car – prawnik, polityk, wiceminister
 Marek Car – dziennikarz

Zobacz też 
 Car bomba
 Car kołokoł
 Car puszka